Трњаци су насеље у Србији у општини Уб у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 747 становника.

Демографија 
У насељу Трњаци живи 707 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,1 година (36,4 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 276 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,29.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника. Према првим резултатима Пописа 2011. године у Трњацима живи 739 лица с тим да је укупно пописано 781 лице. 30 пописаних лица живи у иностранству. Укупан број домаћинстава у Трњацима 2011. године износио је 224.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Убу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији